Rajon Prymorske (ukrainisch Приморський район/Prymorskyj rajon) ist der Name zweier Stadtrajone in der Ukraine:

 in der Stadt Mariupol, siehe Rajon Prymorske (Mariupol)
 in der Stadt Odessa, siehe Rajon Prymorske (Odessa)

Siehe auch:
 Rajon Prymorsk